
Termin -{OPF}- ima više značenja.

 Oscilator promjenljive frekvencije
 -{OEBPS, eBook}- format